Склад збірної Італії на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше…Італія
Італія 2002